Municipio de Pomona puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pomona (condado de Jackson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Pomona (condado de Franklin, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.